Иракская премьер лига 2001/2002 — 28-й сезон чемпионата Ирака по футболу. Он начался 22 сентября 2001 года и закончился 17 мая 2002 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Ирака на rsssf.com

2001/2002
Ирак
Ирак
Спорт в Ираке в 2001 году
2002 год в Ираке
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002